Línea 209 puede referirse a:

 Línea 209 de autobuses de Santiago.
 Línea 209e de autobuses de Santiago.
 Línea 209 de colectivos de Rosario.
 Línea 209 de autobuses de Lima.
 Línea 209 de autobuses de Montevideo.